Андреа Петкович ( или ; родилась 9 сентября 1987 года в Тузле, СФРЮ) — немецкая профессиональная теннисистка югославского происхождения. Полуфиналистка двух турниров Большого шлема (по разу — в одиночном и парном разряде); бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде; победительница восьми турниров WTA (из них семь в одиночном разряде); финалистка Кубка Федерации (2014) в составе национальной сборной Германии.

Общая информация 
Андреа из теннисной семьи — её отец (и первый тренер) Зоран — привлекался для игр за сборную Югославии в Кубке Дэвиса; мать Андреа — Амира — ассистент стоматолога; родители Петкович — боснийские сербы. У Андреа также есть младшая сестра — Аня. Именно отец и привёл уроженку Тузлы в теннис, когда той было 6 лет.

Андреа предпочитает действовать за задней линией; любимый удар — форхенд; любимое покрытие — грунт. Ныне немка тренируется в академии Васке-Шуттлера, занимаясь под руководством нидерландского специалиста Эрика ван Харпена.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Тренируясь под руководством отца Андреа уже в 2000 году доросла до участия в соревнованиях старшего юниорского тура ITF. За несколько сезонов на подобном уровне Петкович смогла добиться от себя такого уровня стабильности, что смогла множество раз сравнительно успешно сыграть на соревнованиях высших категорий и добраться до места в первой полусотне местного одиночного рейтинга. Прогресс молодой теннисистки время от времени отмечался национальной федерацией, предоставлявшей ей возможность играть на разнообразных соревнованиях, проводящихся под её эгидой: уже в 2002 году Андреа смогла сыграть свой первый турнир WTA, отметившись в квалификации турнира в Гамбурге. Периодические появления на соревнованиях протура до поры не приносят сколько-нибудь значимых результатов и впервые оказаться в рейтинговой классификации Петкович смогла лишь по итогам 2004 года, когда выиграла и свой первый титул на этом уровне — победив в одиночном соревновании 10-тысячника в турецкой Анталье. В том же году был выигран и её первый парный титул на подобном уровне: вместе с Софией Аваковой немка стала сильнейшей на аналогичном турецкому призу турнире в Подгорице, где Андреа стала абсолютной чемпионкой.

Постепенный рост спортивных результатов позволяет играть всё более статусные турниры: осенью 2006 года, после нескольких полуфиналов на подобном уровне, Петкович выиграла свой первый 25-тысячник, победив на соревнованиях в Софии, а несколько недель спустя впервые победить и игрока топ-100: оказавшись сильнее Марии Елены Камерин в квалификации турнира WTA в Хасселте. Нарастающая положительная стабильность результатов позволяет немке постепенно приближаться к границе второй сотни, а в феврале 2007 года и преодолеть её. Данное событие было дополнительно отмечено тренерским штабом национальных сборных Германии, пригласивших Андреа в команду в кубке Федерации и давших ей сыграть там дебютный матч. Удачная серия результатов продолжилась и далее: в мае немка впервые приняла участие в квалификации взрослого турнира Большого шлема и сходу смогла выиграть сразу четыре матча на подобном уровне, пробившись во второй раунд основы Ролан Гаррос, где её не без труда остановила тогдашняя 21-я ракетка мира Марион Бартоли. Остаток сезона-2007 прошёл в заключительном рывке к границе первой сотне рейтинга: в июле Петкович улучшила свою самую статусную победу, победив на 50-тысячнике в Контрексвиле; несколько недель спустя Андреа впервые сыграла без отбора основную сетку турнира Большого шлема — как и во Франции ранее Петкович пробилась во второй раунд на Открытом чемпионате США.

Взлёт завершился в начале 2008 года, когда в первом раунде Открытого чемпионата Австралии Андреа из-за собственного неудачного действия она порвала крестообразные связки на правом колене, выбыв из строя на восемь месяцев.

Возвращение и второй пик результатов 
Петкович вернулась в строй осенью — во время европейской грунтовой серии. Долгое отсутствие на турнирах откинуло немку в пятую сотню классификации, но благодаря защищённому рейтингу и собственной неплохой форме с первых же турниров после возвращения она смогла быстро возвращать утерянные позиции. Уже первый турнир — 50-тысячник в Мариборе — закончился парным титулом, а к концу календарного года удалось только на текущем рейтинге выиграть и первый одиночный приз. В 2009 году результаты постепенно стали выходить на уровень 2007 года: Петкович удачно отыграла европейскую весеннюю грунтовую серию, добившись титула на 100-тысячнике в Бухаресте, полуфинала на аналогичном турнире в Торхауте и финала на 50-тысячнике в Латине, благодаря чему к маю Андреа почти подобралась к первой сотне рейтинга. а в начале июня, благодаря полуфиналу на 100-тысячнике в Марселе, и преодолеть её. В июле хорошую спортивную форму удалось применить и на турнирах WTA: Петкович добралась до своих дебютных финалов на данном уровне в австрийском Бадгастайне — в одиночном разряде в титульном матче переиграна румынка Йоана-Ралука Олару, а в парном (вместе с соотечественницей Татьяной Малек) Петкович проиграла в будущем одной из сильнейших пар женского тура — альянсу Луция Градецкая / Андреа Главачкова. Последующий хардовый отрезок сезона принёс ещё несколько неплохих результатов на этом уровне — вскоре после австрийского успеха Андреа добралась до полуфинала турнира в Стамбуле, а пару месяцев спустя — на крупном турнире в Токио — впервые смогла обыграть и действующего игрока топ-10, оставив не у дел Светлану Кузнецову.

В 2010 году прогресс продолжился: Петкович становилась всё более заметным соперником для игроков любого уровня. закрепляется в первой сотне рейтинга и к концу сезона всё ближе приближается к топ-30. Локальные неудачи только усиливают желание совершенствоваться: после поражения в первом круге Уимблдона немка на следующем турнире серии впервые пробивается в четвёртый круг. Через год уровень результатов ещё больше возрастает — немка регулярно бывает на поздних стадиях крупнейших турниров и к концу октября поднимается аж на девятую строчку. Трижды за этот сезон Петкович добирается до четвертьфиналов на турнирах Большого шлема: в Австралии результат оказывается наиболее значимым — на пути к этому результату ей удаётся переиграть Марию Шарапову, числившейся накануне турнира на шестой строчке рейтинга. Подъёму в рейтинге способствовали и успехи на турнирах в Брисбене, Майами, Страсбурге, Карлсбаде, Торонто, Цинциннати и Пекине, где немка завоевала один титул, ещё пару раз сыграла в финалах и трижды отметилась на полуфинальной стадии. Самым статусным успехом стал для немки успех в Китае, где Андреа на фоне начинающихся проблем с коленями смогла пробиться в финальный матч, где не без труда её обыграла Агнешка Радваньская.

Новые травмы и возвращение в тур 
Начало сезона-2012 прошло без особого блеска, а уже на своём втором турнире — в Сиднее — Андреа усугубила мелкую травму спины и вынуждена была пропустить четыре месяца. Вернувшись в строй в начале грунтового сезона, Петкович отыграла лишь пару турниров и вновь получила травму — на призе в Штутгарте, потянувшись за мячом, немка подвернула лодыжку и выбыла из строя до конца августа. Новое возвращение прошло более удачно с точки зрения здоровья — Андреа без травм отыграла до января следующего, чуть затормозив своё падение в рейтинге, благодаря добытому в Люксембурге полуфиналу местного турнира WTA. Новая неприятность подстерегла Петкович на Кубке Хопмана-2013, где она порвала мениск, после чего пропустила ещё три месяца.

Эта серия травм значительно сказалась на рейтинге Петкович и, в очередной раз, вернувшись в тур она числилась уже лишь 177-й ракеткой мира. Отступившие травмы и полученный за предыдущие годы в матчах с лидерами женского тура опыт позволил Андреа достаточно быстро вернуться в первую сотню рейтинга: уже на американской связке турниров немка дважды добралась до третьего круга на одиночных турнирах, затем сыграла в полуфинале штутгартского приза в паре (в альянсе с соседкой по академии Анжеликой Кербер). Однако вновь проявились небольшие проблемы со здоровьем: боли в правом голеностопе не позволили с должной результативностью отыграть весенний европейский грунтовый сезон, но в июне все проблемы наконец отступили: немка выиграла 100-тысячник в Марселе, а затем добралась до финала турнира WTA в Нюрнберге. Позже — во время хардового сезона — удачная серия продолжилась: Андреа сыграла в ещё одном одиночном финале приза WTA: в Вашингтоне, а затем вышла в четвертьфинала соревнования в Цинциннати в паре: вместе с Кербер им удалось остановить сыгранную пару Марина Эракович / Кара Блэк. До конца сезона было проведено ещё несколько удачных турниров, позволивших Петкович завершить год в топ-40.

Сезон-2014 начался не слишком результативно, но к грунтовому сезону, после смены тренера, Андреа постепенно стала возвращаться к своим лучшим результатам. В апреле, переиграв Луцию Шафаржову и Эжени Бушар, немка выиграла свой первый за три года титул, став сильнейшей на турнире в Чарльстоне. Отрезок сезона до Открытого чемпионата Франции принёс и другую значимую победу: сборная Германии впервые за двенадцать лет смогла преодолеть промежуточные стадии Кубка Федерации и выйти в финал; а Андреа дважды выиграла стартовые игры в рамках матчевых встреч, поспособствовав победам немок в матчах против словачек и австралиек. В мае-июне состоялся следующий крупный всплеск в личных турнирах: Петкович сначала дошла до полуфинала французского турнира Большого шлема в одиночном разряде, а несколько недель спустя добилась аналогичного результата в парном соревновании Уимблдона в альянсе с Магдаленой Рыбариковой.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в третьем раунде бельгийке Элизе Мертенс в двух сетах.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (13)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (5)

Победы (3)

Поражения (2)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 12 сентября 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Германии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Германии по теннису